Подводные лодки типа «Барс» — серия российских подводных лодок начала XX века. «Барсы» приняли активное участие в Первой мировой войне на Балтийском море и в Гражданской войне. Их активная служба продолжалась до 1930-х годов. Эта серия была самой многочисленной из всех российских проектов субмарин тех лет — из 24 лодок были достроены 20, 4 погибли в Первой мировой войне, 3 затонули в мирное время, 4 (и 2 недостроенных) были захвачены Германией.

История проектирования и строительства 

«Барс» стал пятым проектом профессора и известного специалиста в строительстве подводных лодок И. Г. Бубнова. Первоначально первый вариант проекта был разработан одновременно с типом «Морж» и отличается от него бо́льшим водоизмещением, запасом топлива и мощностью двигателей. В некоторых источниках тип «Барс» указан как «Морж II серии», а строившиеся в Николаеве шесть кораблей выделяют в тип «Лебедь» или «Морж III серии».

Из-за отсутствия средств постройка таких кораблей начата не была, и в марте 1912 года из-за отсутствия заказов И. Бубнов уволился с Балтийского завода. 11 апреля того же года Морской генеральный штаб утвердил технические требования к новому проекту мореходных подводных лодок и выслал их Балтийскому заводу и новому Судостроительному акционерному обществу «Ноблесснер», которое ещё только планировало построить у Ревеля специальный завод для изготовления подводных лодок. 2 августа 1912 года были рассмотрены поданные проекты. Проект Бубнова был представлен от имени «Ноблесснера» и был принят к строительству. До 1917 года планировалась постройка 18 кораблей: 12 на заводе «Ноблесснер», из них 8 для Балтики и 4 для Сибирской флотилии, и шести на Балтийском заводе, в том числе четырёх для Балтфлота и двух для отправки на Дальний Восток. В 1915 году были дозаказаны ещё шесть лодок для Чёрного моря, заложенные на заводе в Николаеве.

Конструкция 

Лодки типа «Барс» были однокорпусными и безотсечными. Балластные цистерны располагались в оконечностях лодки. Безотсечная конструкция позволяла командиру иметь весь экипаж на виду и эффективнее им управлять. Однако отсутствие внутренних переборок делало лодку крайне уязвимой в случае тарана или сильной течи.

В соответствии с изначальным проектом, бортовые решётчатые торпедные аппараты системы Джевецкого располагались по четыре побортно в индивидуальных глубоких нишах, однако в процессе испытаний первых кораблей серии («Барс», «Гепард», «Вепрь», «Волк») было обнаружено, что такое размещение сильно ухудшает надводную мореходность и приводит к повреждениям торпед, в том числе при плавании в битом льду, вплоть до выбивания торпед из аппаратов и их потери. Поэтому на этих четырёх кораблях бортовые ниши были полностью заделаны, а торпеды в аппаратах подняты на палубу. Следующие корабли строились либо с неглубокими нишами, глубиной около 50 см — их получили «Тигр», «Львица», «Пантера», «Рысь»
«Единорог», «Ягуар», «Гагара» и «Утка», либо с торпедными аппаратами в небольших углублениях на палубе — «Леопард», «Угорь», «Тур».

Вооружение 
Основным вооружением лодок были торпеды калибра 450 мм длиной 5,5 м, причём четыре торпедных аппарата были внутренними — два в носу и два в корме, и до восьми торпедных аппаратов были наружними решётчатыми, конструкции Джевецкого (были сняты с эксплуатации только после Первой мировой войны). Носовые и кормовые аппараты устанавливались параллельно диаметральной плоскости.

Артиллерийское вооружение состояло из одного-двух (редко — трёх) палубных орудий и сильно различалось на разных лодках — от 1×57 мм до 2×76 мм + 1×37 мм. С 1916 года устанавливался один съёмный пулемёт на вертлюге.

Три лодки — «Барс», «Львица» и «Тигр» были переоборудованы для возможности минных постановок и могли брать до 8 мин на палубу. Две лодки, «Ёрш» и «Форель», достраивались по изменённому проекту как полноценные подводные минные заградители с боекомплектом в 42 мины в продольных горизонтальных трубах по аналогии с подводной лодкой «Краб».

Энергетическая установка 
Подводные лодки типа «Барс» были дизель-электрическими, двухвальными, с отдельным дизельным двигателем и электромотором на каждый вал. В качестве двигателей надводного хода на каждой лодке должны были стоять по два дизеля мощностью по 1320 л. с. конструкции завода Круппа (Германия), изначально импортных с постепенным налаживанием их производства на заводе «Л. Нобель» (ныне «Русский дизель», Санкт-Петербург), однако в связи с началом Первой мировой войны заказ был сорван, и штатные дизели на Балтике получили только «Кугуар» и «Змея», а на Чёрном море — «Орлан», «Пеликан» и «Буревестник». Ещё две лодки, «Единорог» и «Угорь», довольствовались парами дизелей «Нью-Лондон» по 420 л. с., а остальные лодки и вовсе получили по два 250-сильных дизеля Коломенского завода, снятых с канонерских лодок типа «Шквал». По отзывам подводников, проектные дизели мощностью по 1320 л. с. позволяли достичь скорости надводного хода до 16 узлов, но были слишком велики для тесного корпуса лодки, и их обслуживание производилось со значительными сложностями. Двигатели по 420 л. с. «Нью-Лондон» разгоняли лодку до 12 узлов, но имели проблемы с надёжностью. Коломенские двигатели мощностью по 250 л. с., снятые с канонерок, давали лишь 9,5 узлов надводного хода, зато имели высокую надёжность и экономичность, обладали меньшими габаритами. Недостатком коломенских дизелей являлся иной оптимальный шаг гребного винта (110 см), чем у электромоторов, что привело к снижению максимальной скорости под водой. Аккумуляторная батарея располагалась в передней части лодки, а запас дизельного топлива — в специальной цистерне («нефтяной») в средней части корабля.

Представители 
Балтийский флот — построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, или верфи «Ноблесснер», специально созданной в Ревеле для строительства подводных лодок.

Цвета таблицы:
 Красный  — потеряна в боевых действиях
 Серый  — потеряна в мирное время

Черноморский флот, построены в Николаеве Отделением Балтийского завода или заводом «Наваль».

Современный статус 
В 1993 году в Балтийском море, в районе острова Готска-Сандён шведским минным тральщиком «Ландсорт» на глубине 127 метров была обнаружена подводная лодка типа «Барс» (вероятнее всего, ПЛ Барс).

В 2009 году затонувшая подводная лодка «Единорог» была обнаружена на дне Финского залива научно-исследовательским судном Морского музея Эстонии «Mare».

В том же 2009 году в Балтийском море, в районе острова Готска-Сандён шведскими моряками была обнаружена лодка типа «Барс» (предположительно «Гепард»).

Примечания

Литература

Ссылки 

 flot.com // Подводные лодки типа «Барс»: Очерк
 
 
 http://book.uraic.ru/elib/pl/lodki/bars.htm

Подводные лодки Российского императорского флота
Подводные лодки по проектам
Подводные лодки типа «Барс»